Moritz Hermann Jacobi (1801–1874) – rosyjski elektrotechnik i fizyk pochodzenia niemiecko-żydowskiego
 Hermann Jacobi (1850–1937) – niemiecki indolog
 Hermann Jacobi (1860–1939) – niemiecki adwokat i notariusz